Cascano ima više značenja:
 Cascano, Caserta
 Cascano, Latina